Чемпионат Словении по баскетболу среди женщин () — турнир среди словенских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1992 году, чемпионками которого стала команда из Любляны «Даймонд Йежица», она же вместе с «Атлет» (Целе) является самой титулованной командой — 10 побед в чемпионате Словении.

Чемпионы

Достижения клубов

См. также 
 Чемпионат Словении по баскетболу

Ссылки 
 
 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Соревнования по баскетболу в Словении
Чемпионаты Словении
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1992 года